Марин — многозначное понятие.

Топоним 
 Марин — коммуна в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания (Германия).
 Марин — город и муниципалитет в автономном сообществе Галисия (Испания).
 Марин — округ в штате Калифорния (США).
 Марин-Сити — город в округе Марин.
 Марин — муниципалитет в регионе Иль-де-Франс (Франция).
 Марин — ударный кратер на видимой стороне Луны.

Носители имени 
Мари́н ( — «морской») — древнеримский когномен, впоследствии используемый как мужское имя. Женский вариант имени — Марина, во Франции употребляется женское имя Мари́н ().

 Марин I (830—884) — Папа Римский (с 882 по 884 годы).
 Марин I — архиепископ Майнцский (со 103 по 109 годы).
 Марин II — Папа Римский (с 942 по 946 годы).
 Марин — византийский военный и государственный деятель V—VI веков, флотоводец.
 Святой Марин (275—366) — христианский святой, считающийся основателем Республики Сан-Марино в 301 году.
 Марин Аназаровский (III—IV вв.) — христианский святой мученик родом из Малой Азии.
 Марин Неаполитанский (440—495) — античный философ-неоплатоник, представитель Афинской школы неоплатонизма.
 Марин Пакациан — римский император-узурпатор, правивший в 248 или 249 году в придунайском регионе.
 Марин Тирский (70—130) — древнегреческий географ, картограф и математик, считается основателем математической картографии.
 Марин — владетель Апсилии (710-е годы), отец святого мученика православной церкви Евстафия Апсилийского.

Носители фамилии 
 Марин, Александр Валентинович (род. 1958) — российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, Заслуженный артист Российской Федерации (1993).
 Марин, Адриан (род. 1994) — мексиканский футболист, полузащитник.
 Марин, Ангел (род. 1942) — болгарский государственный и военный деятель, генерал-майор, вице-президент Болгарии (2002—2012).
 Марин, Антонио (род. 2001) — хорватский футболист, полузащитник.
 Марин, Аполлон Никифорович (1790—1873) — русский военный деятель, генерал-лейтенант, участник Бородинской битвы во время Отечественной войны 1812 года в составе лейб-гвардии Финляндского полка Российской императорской гвардии, военный писатель.
 Марин, Валентин (1872—1936) — испанский шахматист и шахматный композитор, адвокат.
 Марин, Василе (1904—1937) — румынский политик, националист, член движения «Железная гвардия».
 Марин, Владимир (род. 1979) — колумбийский футболист, полузащитник.
 Марин, Георгий Иванович (1916—1973) — молдавский государственный деятель, участник Великой Отечественной войны (1941—1945), заместитель председателя Госкомиздата Молдавской ССР, писатель и переводчик.
 Марин, Гладис (1941—2005) — чилийский политик, генеральный секретарь Коммунистической партии Чили (с 1994 по 2002 годы) и председатель КПЧ (с 2002 по 2005 годы), поэтесса.
 Марин, Гуадалупе (1895—1983) — мексиканская писательница и модель, вторая жена живописца Диего Риверы.
 Марин, Джек (род. 1944) — американский баскетболист.
 Марин, Джимми (род. 1997) — коста-риканский футболист, полузащитник.
 Марин, Джон (1870—1953) — американский художник-модернист.
 Марин, Дмитрий Александрович (род. 1984) — российский актёр театра и кино, артист Государственного академического Малого театра России в Москве (2005 — ).
 Марин, Евгений Никифорович (1778—1843) — российский военный деятель, полковник Русской императорской армии, из дворянского рода Мариных, участник сражений под Аустерлицем, Гейсбергом и Фридландом.
 Марин, Иван Никитич (1905—1983) — советский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист СССР.
 Марин, Ион (род. 1960) — австрийский дирижёр румынского происхождения.
 Марин, Карлос (1968—2021) — испанский певец (баритон), оперный и популярный исполнитель, один из четырёх солистов группы Il Divo.
 Марин, Каролина (род. 1993) — испанская бадминтонистка, олимпийская чемпионка 2016 года в одиночном разряде.
 Марин, Константин (1925—2011) — румынский композитор и дирижёр, театральный деятель.
 Марин, Корнел (род. 1953) — румынский фехтовальщик-саблист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1976 и 1984 годов.
 Марин, Лазар (1921—1944) — югославский боснийский танкист-автомеханик, участник Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.
 Марин, Леандро (род. 1992) — аргентинский футболист, защитник.
 Марин Бараона, Луис (род. 1983) — чилийский футболист, вратарь.
 Марин, Луис Рамон (1884—1944) — испанский фотограф, один из первых фоторепортёров в Испании.
 Марин, Майк (настоящее имя Уве-Михаэль Вишхоф; род. 1949) — немецкий певец, продюсер и музыкант.
 Марин, Марко (фехтовальщик) (род. 1963) — итальянский фехтовальщик, олимпийский чемпион 1984 года.
 Марин, Марко (футболист) (род. 1989) — немецкий футболист, полузащитник.
 Марин, Михаил (род. 1965) — румынский шахматист, гроссмейстер (1993).
 Марин, Никифор Михайлович (1736—1811) — российский государственный и военный деятель, полковник, действительный статский советник, участник Семилетней (1756—1763) и Русско-турецкой войн (1768—1774), вице-губернатор Воронежской губернии, губернатор Новгородской губернии Российской империи.
 Марин, Николай Викторович (1865—1960) — российский земский деятель Костромской губернии, член Государственного совета Российской империи.
 Марин, Павел (род. 1995) — эстонский футболист, атакующий полузащитник.
 Марин, Петре (род. 1973) — румынский футболист, защитник.
 Марин, Рауль (род. 1979) — колумбийский футболист, полузащитник.
 Марин, Рафаэль Эрнандес (1892—1965) — пуэрто-риканский композитор.
 Марин, Ристо-Матти (род. 1976) — финский пианист.
 Марин, Рэзван (род. 1997) — румынский футболист, полузащитник.
 Марин, Санна (род. 1985) — финский политический и государственный деятель, председатель Социал-демократической партии (2020 — ), действующий премьер-министр Финляндии (2019 — ).
 Марин, Сергей Александрович (род. 1987) — российский актёр кино и телевидения.
 Марин, Сергей Никифорович (1776—1813) — российский военный и государственный деятель, полковник, дежурный генерал, участник наполеоновских войн (1803—1813), поэт, драматург, сатирик, переводчик.
 Марин, Хосе (род. 1950) — испанский легкоатлет, тренер.
 Марин, Христиан де — архитектор Комендантского дома Петропавловской крепости.
 Марин, Чич (род. 1946) — американский киноактёр мексиканского происхождения.
 Марин, Эдгардо (род. 1993) — мексиканский футболист, защитник.
 Марин, Юрий Борисович (род. 1939) — советский и российский учёный-геолог, минералог, геохимик, лауреат премии имени А. Е. Ферсмана (2016).
 Лопес Марин, Хорхе (род. 1949) — кубинский композитор, дирижёр и педагог.
 Муньос Марин, Луис (1898—1980) — политический деятель и первый демократически избранный губернатор Пуэрто-Рико.

Носители двойной фамилии 
 Гастон-Марин, Георге (1918—2010) — румынский политический, государственный и общественный деятель.

См. также 
 Марины́ — о русском дворянском роде
 Марина (значения)
 Марен
 Морин